A 2003-as brit F3-as bajnokság volt a brit Formula–3-as bajnokság ötvenharmadik kiírása. A szezon április 6-án kezdődött a Donington Parkban és szeptember 28-án ért véget Brands Hatch-ben.

A bajnokság győztese a dél-afrikai Alan van der Merwe lett, megelőzve Jamie Greent és Nelsinho Piquet-t.

Versenyzők, csapatok 

A „Scolarship” nevű kategóriában a régebbi fejlesztésű autókkal versenyzők indulhattak. Voltak meghívott versenyzők is, akik nem kaptak pontokat.

Versenynaptár 

 * A 19. versenyt az ötödik körben leállították, a versenyzők fele pontokat kaptak.

A bajnokság végeredménye

Scolarship

Források 
 http://forix.autosport.com/cp.php?l=0&d=46&r=462003&c=0

Fordítás

Külső hivatkozások 
 A sorozat hivatalos honlapja

Brit F3 szezonok
F